Веда Энн Борг () (11 января 1915 года — 16 августа 1973 года) — американская актриса кино и телевидения, более всего известная ролями в фильмах 1930—1940-х годов.

За годы своей кинокарьеры, охватившей период с 1936 по 1960 год, она сыграла более чем в 100 фильмах, среди них такие признанные картины, как «Признание» (1937), «Любовь, которую я ищу» (1937), «Кид Галахад» (1937), «Сан-Квентин» (1937), «Тень» (1940), «Только стоячие места» (1944), «Сокол в Голливуде» (1944), «Милдред Пирс» (1945), «Холостяк и девчонка» (1947), «Парни и куколки» (1955) и «Форт Аламо» (1960).

Ранние годы и начало карьеры 
Веда Энн Борг родилась 11 января 1915 года в Бостоне в семье иммигрантов из Швеции. Её отец, Готтфрид Борг, был художником и декоратором, а мать, Минна Ноубл, до замужества была секретаршей. Первоначально Веда хотела стать художником-мультипликатором, однако начала карьеру как модель в универмаге.

Карьера в кинематографе 
В 1936 году в возрасте 21 года Борг приехала в Нью-Йорк, где разослала на пять киностудий письма со своей фотографией. Одна из студий ответила, назначив её встречу с агентом по поиску талантов. После собеседования Борг направили в школу актёрского мастерства, а шесть недель спустя она успешно прошла кинопробы. После этого студия Paramount Pictures заключила с ней краткосрочный контракт, дав роль Консуэло Дормант в мюзикле «Троекратное ура любви» (1936). На студии ей предложили сменить имя на нечто более традиционное, например, на Энн Ноубл. Однако мисс Борг настояла на том, что «её нынешнее имя точнее характеризует её личность, чем Ноубл, и благодаря этому убедительному аргументу она навсегда осталось Ведой Энн Борг».

После этой картины Борг перешла на студию Warner Brothers, где в 1937—1938 годах сыграла в 15 фильмах, наиболее значимыми среди которых были криминальная мелодрама «Признание» (1937) с Кэй Фрэнсис и комедия «Любовь, которую я искал» (1937) с Бетт Дейвис, тюремная драма «Сан-Квентин» (1937) с Хамфри Богартом и спортивная нуаровая драма «Кид Галахад» (1937) с Эдвардом Г. Робинсоном. Характеризуя картину «Сен-Квентин» (1937), современный киновед Ханс Дж. Воллстейн отметил, что «для своего времени в ней много жестокости, а также много серьёзных актёрских работ, которые могла обеспечить только Warner Bros». По мнению критика, «хотя картина и содержит большинство клише тюремных фильмов», тем не менее «Богарт, Джо Сойер и Веда Энн Борг придают ей ощущение новизны и свежести», в то время, как «Пэт О’Брайен и Энн Шеридан без лишней суеты берут на себя заботу о романтических эпизодах», а «режиссёр Ллойд Бэкон обеспечивает картине быстрый ход».

Как отмечает историк кино Джон Фаркис, «к сожалению, после 14 фильмов на Warner Bros Борг вместе с приятелем и коллегой Ричардом Пёрселлом попала в ужасную автокатастрофу». Актриса впоследствии вспоминала: «Мы ехали домой около полуночи. У нас было лобовое столкновение, и я вылетела прямо сквозь лобовое стекло. Это было обычное старое стекло. Я порезала лицо на миллионы маленьких кусочков. Когда я проснулась в больнице, я попросила зеркало. Медсестра содрогнулась и выбежала. У неё не было сил мне сказать». Увидев своё лицо Борг решила, что её актёрской карьере пришёл конец. Однако ей сделали 21 операцию, удалив из глаза кусочек стекла и восстановив нос с помощью части хряща, взятого из мочки уха.

После двух лет лечения денег у Борг не осталось, и она пошла работать в универмаг. Однако вскоре ей повезло. На студии Metro-Goldwyn-Mayer её взяли в последний момент на замену заболевшей актрисе. Как рассказывала сама Борг: «Иногда вы читаете истории о людях, которые восстают из могил. Я себя чувствовала именно так. Даже больше того. Лучше быть мёртвой, чем женщиной без лица. Но теперь лицо у меня было. Теперь я счастлива, что снова жива» . Как отмечает историк кино Дэвид Хоган, «когда она вернулась к публичной жизни, она выглядела слегка по-другому, но не менее красиво». Борг перекрасилась в блондинку, и, по словам Хэла Эриксона, «предстала с более жёсткими, более выразительными чертами лица, чем ранее — которое оказалось идеальным для многочисленных ролей нахальных хористок, подружек гангстеров и „содержанок“, которых она будет играть на протяжении последующих двадцати лет».

Как пишет Фаркис, «год спустя Борг едва не пережила ещё одну катастрофу. Когда она беспечно курила, очищая своё платье, искра воспламенила очищающую жидкость, и платье актрисы вспыхнуло. К счастью, она отделалась лишь слегка обожженным плечом и обгоревшими ресницами» .

В 1940-е годы Борг не имела постоянного контракта на больших студиях, однако была востребована как актриса, часто на студиях «бедного ряда», таких как Monogram. В 1940 году на студии Columbia Pictures она сыграла в 15-серийном криминальном киносериале «Тень» (1940), который был основан на серии одноимённых романов и радиопрограмм. В этом сериале Борг играла главную женскую роль Марго Лейн, создав «более дерзкий и немного циничный образ по сравнению с утончённой изысканностью своего книжного прототипа».

На протяжении 1940-х годов Борг играла (преимущественно небольшие) роли в таких заметных картинах, как комедия с Кларком Гейблом «Притон» (1941), романтическая комедия с Полетт Годдар «Только стоячие места» (1944), комедия с Лорелом и Харди «Большой шум» (1944), детектив с Томом Конуэем «Сокол в Голливуде» (1944) и фильм нуар с Джоан Кроуфорд «Милдред Пирс» (1945), а также в детективной комедии «Страшная история» (1945), в которой, по словам Джона Говарда Рида, «даже обычно бурная и шумная Веда Энн Борг невероятно сдержана». Как отметил Род Кроуфорд, «несмотря на значительный талант, она получила главные роли лишь в нескольких фильмах категории В», таких как романтическая комедия «Что за блондинка» (1945). Среди её наиболее значимых картин второй половины 1940-х годов — романтические комедии «Холостяк и девчонка» (1947) с Кэри Грантом в главной роли и «Джулия плохо себя ведёт» (1948).

В 1950-е годы Борг стала получать меньше ролей. Среди наиболее значимых картин с её участием в этот период были два фильма с Джоном Уэйном — «Большой Джим Маклейн» (1952) и «Крылья орлов» (1957). В антикоммунистическом криминальном фильме «Большой Джим Маклейн» (1952) Борг сыграла домохозяйку персонажа, подозреваемого в том, что он коммунистический шпион. По словам историка кино Дейвида Блэксли, в этом фильме «она громкая, комичная, сексуальная и по-пьяному соблазнительная, и заигрывает с Уэйном, несмотря на ревность своего комично неотёсанного парня». Как было написано в рецензии журнала Newsweek, это «всего лишь очередная шпионская мелодрама, которую спасает искусная комедийная игра Борг и Ханса Конрейда». Как написал Хоган, «звёздная характерная актриса Веда Энн Борг доминирует в своих сценах с Уэйном, что стало возможным благодаря её таланту и тому факту, что Уэйн был щедрой звездой и позволял переигрывать себя, если это усиливало сцену».

В 1955 году Борг сыграла роль артистки из шоу в звёздной музыкальной комедии категории А «Парни и куколки» (1955) с участием Фрэнка Синатры и Марлона Брандо. Другой её заметной работой стала роль в политическом нуаре «Создатели страха» (1958) с Дэной Эндрюсом, где она сыграла «комбинацию фальшивомонетчицы и будущей роковой женщины». Последний раз она появилась на экране в эпическом вестерне «Форт Аламо» (1960), который поставил Джон Уэйн. В этом фильме Борг сыграла Нелл, слепую индейскую жену защитника Форта Аламо Йокко Робертсона.

Карьера на телевидении 

В период с 1952 года по 1961 год Борг сыграла гостевые роли в 32 телесериалах, среди них «Мистер и миссис Норт» (1952), «Приключения Супермена» (1952), "Телевизионный театр «Форда» (1953), «Жизнь семейства Райли» (1953, 3 эпизода), "Приключения Дикого Билла Хикока (1953), «Шоу Эбботта и Костелло» (1953—1954, 4 эпизода), «Театр „Дженерал Электрик“» (1954, 2 эпизода), «Общественный защитник» (1954), «Миллионер» (1955), «Альфред Хичкок представляет» (1956), «Шоу Реда Скелтона» (1957), «Час „Двадцатого века Фокс“» (1957), «Безжалостное оружие» (1957—1958, 3 эпизода), «Папа-холостяк» (1958), «Бронко» (1958—1959, 2 эпизода) и «Бонанза» (1961).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как отметил Фаркис, Борг была «пламенной рыжей девушкой из Бостона, начинавшей карьеру как манекенщица в универмаге». По словам Хогана, на протяжении своей карьеры она играла роли «грубоватых, лукавых и озорных дамочек, которые при этом были чувственны и почти без исключения все симпатичны». Кроуфорд дополняет, что «во многих фильмах (до и после несчастного случая) она играла наглых, жадных до мужчин, сексуальных дамочек из низшего класса».

Как отмечает тот же Кроуфорд, «Борг могла сделать даже самую маленькую эпизодическую роль запоминающейся, даже если у неё была всего одна фраза или было практически нечего делать в кадре». В частности, он пишет: «Невозможно забыть её нахальный взгляд, который она бросает на Уэйна Морриса в фильме „Кид Галахад“ (1937)» или её «современную певицу современных песен» в комедии «Холостяк и девчонка» (1947).

Личная жизнь 
Первым мужем Борг был Пол Херрик, с которым она развелась в 1942 году. В 1945 году Борг познакомилась с Эндрю В. Маклагленом, когда играла вместе с его отцом Виктором Маклагленом в фильме «Любовь, честь и прощание» (1945). Год спустя они поженились, и у них родился сын Эндрю Виктор Маклаглен II (1954—2006). В 1958 году этот брак также закончился разводом.

Смерть 
Веда Энн Борг умерла 16 мая 1973 года в Голливуде в возрасте 58 лет от рака. Её тело было кремировано, а прах развеян над морем.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Веда Энн Борг на сайте IMDb
 Веда Энн Борг на сайте AllMovie
 Веда Энн Борг на сайте Turner Classic Movies

Киноактрисы США